Lewanika ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Lubosi Lewanika I., Litunga von Barotseland 1878–1916
 Mbikusita Lewanika II., Litunga von Barotseland 1968–1977, Sohn von Lewanika I.
 Inonge Mbikusita-Lewanika, Tochter von Lewanika II.
 Akashambatwa Mbikusita-Lewanika, Sohn von Lewanika II.

 Makgatho Lewanika Mandela, Anwalt aus Südafrika 1950–2005